

Населені пункти та їхні частини
 Паулінув — село в гміні Наленчув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Паулінув — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Паулінув — село в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Паулінув — село в гміні Лелюв Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Паулінув — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Паулінув — частина міста Єленя-Ґура в Нижньосілезькому воєводстві
 Паулінув — частина міста Глогув у Ґлоґовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Паулінув — частина міста Белхатув у Белхатовському повіті Лодзинського воєводства
 Паулінув — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Паулінув — частина села Мочидло в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Паулінув — частина села Кобилін у гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Паулінув — частина села Шкудла в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Паулінув — осада в гміні Польковіце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки